

Cucina 
 Kreppel – piatto argentino

Persone 
 Friedrich Kreppel – teologo e pedagogo tedesco
 Jonas Kreppel – scrittore svizzero
 Klaus Kreppel – storico tedesco